Innenstadtring bezeichnet folgende Straßen:

 Innenstadtring (Berlin)
 Innenstadtring (Leipzig)
 Wiener Ringstraße

Siehe auch:
 Innerer Ring
 Stadtring